Karol Kamiński, powstaniec styczniowy
 Karol Kamiński (-1906), polski kolarz
 Karol Kamiński (1997-), polski koszykarz